Floyd County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Floyd County (Georgia)
 Floyd County (Indiana)
 Floyd County (Iowa)
 Floyd County (Kentucky)
 Floyd County (Texas)
 Floyd County (Virginia)